Als Burenkriege werden zwei militärische Konflikte im heutigen Südafrika zwischen Großbritannien und verschiedenen Burenrepubliken bezeichnet:
 Erster Burenkrieg (1880–1881)
 Zweiter Burenkrieg oder Südafrikanischer Krieg (1899–1902); dieser Konflikt ist meist gemeint, wenn der Burenkrieg genannt wird.

Siehe auch: